Conduttività elettrica
 Conduttività ionica
 Conduttività ionica equivalente
 Conduttività termica